Рыбно:

 Рыбно — деревня в Максютинской волости Себежского района Псковской области России.
 Рыбно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Дзялдовский повят, Варминско-Мазурское воеводство.
 Рыбно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сохачевский повят, Мазовецкое воеводство.